Камерон (округ, Пенсільванія)
 Камерон (округ, Техас)
 Камерон (округ, Луїзіана)